Narin, Kirgizisztán legjelentősebb folyója
Narin, körzet Kirgizisztánban, Narin tartományban
Narin, város Kirgizisztánban

Narin, Magyarországon anyakönyvezhető keresztnév